fleurant, participe présent du verbe fleurer (répandre, exhaler une odeur).

Fleurant est le  nom de famille des plus courants au Québec

Gabriel Fleurant<small>(d), alias Fleurant-Agricola (1864–1936), instigateur du Front paysan dans les années 1930 et père de Louis Fleurant (ci-dessous), architecte
Jules Emmanuel Georges Fleurant (1901-1980), général français
Louis Fleurant (1897-1980), architecte français
Louisiane Saint Fleurant (1924–2005), peintre haïtienne
Marthe Fleurant (1945–), actrice et chanteuse québécoise
Monsieur Fleurant, apothicaire dans Le Malade imaginaire de Molière

Fleurant, un village de l’Est du Québec